L'expression Oscars du cinéma 2003 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 2003 et honorait des films sortis en 2002.

Pour les films sortis en 2003 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 2004.